Хаєцький Андрій Іванович (*1988) — український поет, громадський діяч, активіст.
 Хаєцький Роман Олександрович (*1981) — український шахіст і шаховий тренер.

Українські прізвища